Cummings steht für:
 Cummings (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Cummings ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cummings (Florida)
 Cummings (Kalifornien), im Mendocino County
 Cummings (Kansas)
 Cummings (Maine)
 Cummings (North Dakota), im Traill County
 Cummings (South Carolina)
 Cummings Crossroads, Tennessee
 Cummings Heights, Virginia
 Cummings Springs, Arkansas

im NRHP gelisteten Objekte:
 Cummings Guest House, in Old Orchard Beach, Maine, ID-Nr. 04000744
 Cummings House, in Houston, Texas, ID-Nr. 83004432
 Cummings Shoe Factory, in South Berwick, Maine, ID-Nr. 01001420

geografischer Objekte:
 Cummings Cove, Bucht von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mount Cummings, Berg im Palmerland, Antarktische Halbinsel

Siehe auch:
 Cumming
 Cummins